Molekulska formula -{O3}- se može odnositi na:

 Ciklični ozon
 Озон
 Ozonid